L'Arche (keten), een Franse wegrestaurantketen
 De Arkgemeenschap